Гари Хаг () — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, работающий в обсерватории Фарпойнт. В период 1998 по 2010 год им было обнаружено в общей сложности 209 астероидов, 48 из которых он обнаружил вместе с другими астрономами. Помимо этого в декабре 1999 года, совместно со своим коллегой Грэмом Беллом, им была открыта короткопериодическая комета 178P/Хага — Белла.

См. также 
 Фернанд Риго
 Зденька Ваврова
 Эрнест Джонсон

Примечания

Ссылки 
 The 2009 Shoemaker NEO Grant Recipients  

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет